Werneria steht für eine

 Pflanzengattung aus der Tribus Senecioneae, siehe Werneria (Pflanzengattung)
 Froschgattung aus der Familie der Kröten, siehe Werneria (Tiergattung)